Aslan Karatsev besegrade Andy Murray i finalen med 6–3, 6–3 och vann herrsingeln vid Sydney International 2022. Det var Murrays första ATP-final sedan han vann European Open 2019.

Alex de Minaur var regerande mästare från när herrsingeln senast hölls 2019, men han drog sig ut innan turneringen startade.

Seedning
De fyra högst seedade började spela i den andra omgången.

Lottning

Finaler

Övre halvan

Undre halvan

Kvalturnering

Seedning

Kvalificerade
  Viktor Durasovic
  Christopher O'Connell
  Jiří Veselý
  Sebastián Báez

Lucky losers
  Stefano Travaglia
  Daniel Altmaier
  Denis Kudla

Kvallottning

Kval 1

Kval 2

Kval 3

Kval 4

Referenser
 Lottning
 Kvallottning

Noter

2022 – Herrsingel
Sydney International 2022 – Singel